Sarnaki est le nom :

 de la gmina de Sarnaki, dans le powiat de Łosice, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Sarnaki, chef-lieu de cette gmina